A 2012-es rali-világbajnokság volt a 40. rali vb szezon. 2012. január 17-én vette kezdetét a Monte Carlo-ralival, és november 11-én, a katalán ralival fejeződött be.

Versenynaptár 
A 2012-es versenynaptárat az FIA Motorsport Világtanács 2011. szeptember 26-i ülésén jelentették be.

Csapatok és versenyzők 

Megjegyzés:
  — A Mini megvonta a támogatást a Mini WRC Team-től a Monte Carlo-ralit követően, így a továbbiakban nem voltak jogosultak pontokra a gyártók versenyében.
  — Az Armindo Araújo World Rally Team és a Palmeirinha Rally összevonásával alakult meg a WRC Team Mini Portugal. A FIA határozata alapján a Monte Carlo-ralin szerzett pontjaikat törölték.

SWRC

PWRC

WRC Akadémia 
A WRC Akadémia azonos Ford Fiesta R2-t használ.

Versenyek 

Megjegyzés
† — Szakaszok törlése miatt rövidült a verseny.

Világbajnokság állása

Versenyzők 

Megjegyzés: 1 2 3 a leggyorsabb versenyzők a 'Power Stage'-en bonusz pontokat értek el (3-2-1).

Gyártók 

† — A Mini WRC Team elvesztette a gyártói státuszát Februárban, amikor a BMW visszavonta a csapattól a támogatást. Bár már nem minősül gyártónak, de a Monte Carlo-ralin szerzett pontjait megtarthatta. A csapat helyét a WRC Team Mini Portugal vette át.
‡ — Az Armindo Araújo World Rally Team és a Palmeirinha Rally összevonásával alakult meg a WRC Team Mini Portugal. A Monte Carlo-ralin szerzett pontjaikat törölték.

SWRC

PWRC

WRC Akadémia 

Megjegyzés:
 1 utal arra, hogy hány szakasz győzelmet szerzett a versenyző, győzelmenként egy bónusz pont jár.

Források

További információk 

 WRC hivatalos honlapja

2012
Rali